Hinter der Tür steht für:
 Hinter der Tür (Giorgio Bassani), Roman von Giorgio Bassani (1964)

 Hinter der Tür (2004), Kurzfilm von 2004
 Hinter der Tür (2012), Film von 2012